Населені пункти в Чехії:

 Єніков (Хрудім)
 Єніков (Тепліце)